Он может означать:
  — местоимение мужского рода.

Фамилия 
 Он, Жюль (первоначально Жиль Жозеф Он; 1833—1913) — канадский композитор, музыкальный педагог, скрипач и дирижёр.
  (1924—2008) — французский футболист, тренер.
 Он, Матьё (род. 1992) — французский гандболист.

Топонимы Франции 
 Он— коммуна, департамент Арденны.
 Он— коммуна, департамент Верхняя Гаронна.
 Он — коммуна, департамент Жер.
 Он — коммуна, департамент Канталь.
 Он — коммуна, департамент Од.
 Он — река.

Массовое искусство 
 «Он» — мексиканский фильм 1953 года.
 «Он» — рассказ (1926) Г. Ф. Лавкрафта.

Прочее 
 Он — библейское название Гелиополя, одного из важнейших городов в Древнем Египте.

См. также 
 Японский язык: Онные и кунные чтения иероглифов
 Кандзи: Онъёми
 Она
 Оно
 Они